Pfaundler ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Pfaundler (1808–1861), österreichischer Jurist 
 Leopold Pfaundler von Hadermur (1839–1920), österreichischer Physiker
 Meinhard von Pfaundler (1872–1947), österreichischer Kinderarzt
 Richard Pfaundler von Hadermur (1882–1959), Finanzwissenschaftler
 Wolfgang Pfaundler (Edler von Hadermur; 1924–2015), Volkskundler, Schriftsteller, Photograph und Freiheitskämpfer aus Tirol